Kajal kan syfta på:

 Kajal – en sminkdetalj
 Kajal Agarwal (1985–),  en indisk skådespelare